Compassion (englisch für Mitleid, Mitgefühl) ist:
 Compassion (soziales Lernen), ein Projekt sozialen Lernens
 Compassion International, ein christliches Kinderhilfswerk
 Compassion Deutschland, Deutscher Repräsentant von Compassion International
 Compassion Schweiz, Schweizer Repräsentant von Compassion International
 (8990) Compassion, ein Asteroid

Film:
 Compassion (1927), US-amerikanischer Spielfilm von Victor Adamson und Norval MacGregor  aus dem Jahr 1927

Musik:
 Compassion (Hank-Jones-Album), Musikalbum von Hank Jones aus dem Jahr 1978
 Compassion (Charles-Tolliver-Album), Musikalbum von Charles Tolliver aus dem Jahr 1978
 Compassion (Cecil-McBee-Album), Musikalbum von Cecil McBee aus dem Jahr 1979

Siehe auch:
 Compassionate Use, Einsatz noch nicht zugelassener Arzneimittel an Patienten in besonders schweren Krankheitsfällen